TV Cultura illi  skraćeno Cultura je besplatna  . javna  Brazilska televizijska  mreža sa sjedištem u  São Paulu koja je dio Zaklade Oca Anchiete, neprofitne zaklade koju financira São Paulo (brazilska savezna država. Program joj se  sastoji od obrazovnog i kulturnog sadržaja ali emitira i sportski i zabavni program.

Prema istraživanju BBC ja i Britanskog instituta Populus objavljenom 2015 godine, TV Cultura je drugi najbolji televizijski kanali u svijetu nakon Britanskog kanala BBC ONE.

Povijest 

TV Cultura je utemeljena 1960 godine od strane tvrtki -Diarios  Associados i Emissoras  Associadas koje su također posjedovale  TV Tupi . Godine 1968 . Vlada Savezne Države Sao Paulo kupila je TV Cultura od tvrtke Associadas i odmah zatim darovala kanal Zakladi Oca Anchiete 1969 godine, To je javna televizijska postaja s obrazovnim i kulturnim sadržajem koju javno financira vlada savezne države Sao Paulo i njezino vodstvo tvrdi da ima punu intelektualnu političku i upravljačku neovisnost ne samo za TV Culturu nego i za dvije radijske postaje Radio Culturu AM i Radio Culturu FM.

Programski sadržaj 
Informativne emisije

 Časopis za kulturu
 Jornal da Tarde
 Matéria de Capa
 Opinião
 Reporter Eco
 Metropola

Sport

 Revista do Esporte
 Formula E 
 Novo Basquete Brasil 
 Serija IndyCar 
 UEFA Europska liga 

Talk show

 Roda Viva
 Provoca

Glazbene emisije

 s. Brasil
 Cultura Livre
 Ensaio
 Manos e Minas
 Inglês com Música

Reality emisije i kvizovi

 Talentos
 Prelúdio
 Tá Certo?
 Kultura, O Glazbeni
 Quem Sabe, Sabe! (2013)

Emisije za djecu i mlade

 Quintal da Cultura
 PJ maske
 Bluey
 Prase Pepa
 Glasna kuća
 Turma da Mônica
 Sésamo
 Os Under-Undergrounds
 Bubu e kao Corujinhas
 Thomas i prijatelji
 Porto Papel
 Tromba Trem
 SOS Fada Manu
 O Show da Luna
 Kid-E-Mačke
 Molang
 Boris i Rufus
 Sunčani zečići
 Ovca Shaun
 Mia i ja
 Power Rangers Dino Fury
 Slijedeći korak

Nekadašnje emisije 

 Vijesti i aktualnosti

 Jornal da Cultura 60 Minutos
 Cultura Meio Dia
 Cultura Noite
 Diário Paulista
 Manhattan Connection
 Vox Populi

 Emisije za djecu i mlade

 Sítio do Picapau Amarelo (1964. – 1965.)
 Castelo Rá-Tim-Bum 
 Rá-Tim-Bum 
 Ilha Rá-Tim-Bum
 X-tudo
 Vila Sésamo 
 Bambalalão
 Curumim
 Catavento
 Bambaleão e Silvana
 Mundo da Lua 
 Glub Glub
 X-tudo
 Um Menino Muito Maluquinho
 Turma do Pererê
 De Onde Vem? 
 Clifford Veliki crveni pas
 Jay Jay mlazni avion
 Pinky Dinky Doo 
 Cyberchase 
 Artur 
 Sedam malih čudovišta 
 Avanture seoskog miša i gradskog miša 
 Vampirica Mona
 Charlie i Lola 
 Mali medo 
 Rupert 
 Caillou 
 Mjesečev Jim
 Tintimove avanture 
 Doug 
 Babar
 Zoboomafoo
 Kazalište bajke
 Teletubbies
 Sunny Patch prijatelji gospođice Spider
 Timothy ide u školu 
 Živio * Pitágoras
 Harry i njegova kanta puna dinosaura
 Jakeri! Avanture Piggleyja Winksa
 Čudesni kućni ljubimci!
 Dora istraživačica
 Mjesto zagonetke
 Mali TV
 Kipper
 Velika torba

Televizijske serije

 Sanjam Jeannie
 Začarana
 Otac zna najbolje
 Ponižen
 Beakmanov svijet
 Let 29 dolje

Emiteri 
Između 1980 i 2007 TV Cultura je postala jaka obrazovna televizija i nekoliko obrazovnih   emitera iz čitave države pridružilo se njihovoj mreži. Godine 1998. TVE Brazil televizijska postaja u vlasništvu Brazilske savezne vlade u Rio de Janeiru pridriužila se TV Culturi i zajednički su stvorilie Javnu Televizijsku Mrežu današnji ABEPEC što prevedono s Portugalslog jezika znači Brazilska Udruga Javnih i Obrazovnih Emitera. Godine 2007. stvaranjem  javne korporacije Brazilske Tvrtke za Komunikacije i osnivanjem TV Brazil suradnja s TV Culturom je raskinuta ali je nastavljena dvije godine kasnije. Od 2008. do 2012 godine više od pola članica televizijske mreže TV Cultura napustilo ju je i pridružilo se TV Brazilu prouzročivši time veliko smanjenje televizijske mreže. Međutim situacija se promijenila u razdoblju od 2016 . do 2019 godine. Godine 2013. istraživanje IBOPEA je pokazalo da TV Cultura bilježi rast gledanosti na širem području grada Sao Paula ćime se dopiušta  njezino ponovno širenje. Trenutačno je tv postaja dostupna u 2,000 općina i 27  saveznih država preko umreženih televizijskih postaja il klasičnim odašiljanjem signala.

Reference

Vanjske poveznice 

 Službena stranica (in Portuguese)
Televizija u Brazilu
Televizijske mreže